PC e Cia (também escreve-se PC&Cia) foi uma revista sobre computadores com foco voltado para hardware, porém dando espaço para software. Os temas abordados eram bastante amplos e incluíam análises de desempenho, reparo de componentes, análise de qualidade de produtos, comparativos e prévias.

Editada pela Editora Saber LTDA, era publicada desde 2001 e teve como público-alvo profissionais da área de informática e usuários avançados que buscavam informações atualizadas e muitas vezes inéditas para extrair o máximo dos computadores. As últimas edições foram lançadas no ano de 2014.

Ligações externas 
 

Revistas em papel
Revistas de informática do Brasil